intelligentie - het verstandelijk, begrijpend en redenerend vermogen, de vaardigheid waar te nemen en te begrijpen;
intelligentsia - het intellectuele deel van een natie.

Zie ook
intellectueel (doorverwijspagina)